Mesolithicum in Europa
 Middle Stone Age in Afrika